Вуэльта Испании 2004 — 59-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 4 сентября в Леоне, а закончилось 26 сентября 2004 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3034 километра. Титул победителя защитил Роберто Эрас из , вторым, отстав на 30 секунд, финишировал Сантьяго Перес из , третьим — Франсиско Мансебо из .

Участники 
В гонке принимало участие 21 велокоманда по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2004 году
Сентябрь 2004 года